Henri Meunier peut désigner :
 Henri Meunier (1873-1922), un peintre, graveur, illustrateur et affichiste belge ;
 Henri Meunier (1880-1934), un écarteur landais ;
 Henri Meunier (1972-), un artiste français, illustrateur et auteur de littérature jeunesse.